Антипково — название населённых пунктов в России:

 Антипково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Антипково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.